F1 2006 puede referirse a:

 el videojuego F1 2006 de Sony;
 la temporada 2006 de la Fórmula 1.